Biskupiec kan syfta på:

 Biskupiec – en stad i Ermland-Masuriens vojvodskap i nordöstra Polen
 Biskupiec, Powiat Nowomiejski –  stad i Powiat Nowomiejski, Ermland-Masuriens vojvodskap
 Biskupiec, Kujavien-Pommerns vojvodskap – by i Kujavien-Pommerns vojvodskap